Василий Воронков:
 Воронков, Василий Ефимович (1899—1976) — советский конструктор оружия, лауреат Сталинской премии.
 Воронков, Василий Иванович (1899 — 1920) — активный участник в установлении Советской власти в Шумихе (Курганская область).